Această pagină prezintă o listă cu tunelurile rutiere din România, sortate în formatul de bază după lungime.

Tuneluri în funcțiune

Vezi și 
 Lista tunelurilor feroviare din România
 Listă a celor mai lungi tuneluri rutiere din lume

Liste de tuneluri
Liste după lungime
Lista
Superlative